Wasserkapelle steht für

 Wasserkapelle (Eichstätt), Bayern
 Wasserkapelle (Inzell), Bayern

 Wasserkapelle Kaltenbrunn, Kaunertal, Tirol 
 Wasser-Kapelle Kössen, Tirol
 Wasserkapelle Maria Larch, Terfens, Tirol
 Wasserkapelle (Tulln) an der Donau, Niederösterreich

 Wasserkapelle Johannes von Nepomuk, Kuřim, Tschechien
 Wasserkapelle (Zdravá Voda), Žarošice, Tschechien

Siehe auch:
 Wasserkirche